Janna est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
 (1957-1993), compositrice américaine
Janna Bitchevskaïa (née en 1944), artiste russe
Janna Diomina (née en 1984), joueuse russe de volley-ball
 (née en 1990), actrice et présentatrice philippine
Janna Fassaert (née en 1981), actrice néerlandaise
Janna Gur (née en 1958), journaliste et éditrice israélienne
 (née en 1972), artiste suédoise
 (née en 1981), chanteur finlandaise
Janna Iorkina (1939-2015), aspirante-cosmonaute soviétique
 (née en 1967), cosmologue américaine
Janna Litvina (née en 1954), journaliste biélorusse
 (née en 1963), auteure nouvelliste américaine
 (née en 1983), enfant artiste américaine
Janna Prokhorenko (1940-2011), actrice soviétique 
 (née en 1952), auteure américaine de science-fiction
 (née en 1948), femme politique américaine dans le Montana

Voir aussi
Ain Janna, village jordanien du gouvernorat d'Ajlun

Homonymie de prénom